Nabla kan syfta på:
Nablaoperatorn – en differentialoperator betecknad med symbolen ∇ inom vektoranalys
 Nabla – ett fornhebreiskt stränginstrument, se Nebel (musikinstrument)